Александра Возняк (; нар. вересня 7, 1987) — канадська тенісистка польського походження. Найвища позиція в одиночному рейтингу — 21, досягнута 22 червня 2009.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 3 (1 титул, 2 поразки)

ITF Circuit finals

Одиночний розряд: 14 (11 титули, 3 поразки)

Парний розряд: 2 (2 поразки)

Досягнення в одиночних змаганнях

Парний розряд

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Примітки

Посилання 

Канадські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Поляки Канади